Аманьё (; ок. 1295—1297 — ) — граф Астарака с 1328 года.

Второй сын Бернара V и Маты де Фуа.
Стал наследником графства Астарак после смерти Бернара VI (ум. до 1324), своего старшего брата.

В 1317 году женился на Сесиль де Комменж (ок. 1300—1354), дочери графа Бернара VII де Комменж.

В 1320 году люди Аманьё д’Астарака в драке убили несколько человек из числа приближённых Карла де Ла Марша — брата короля. Аманьё выдал виновных, но один из них заявил, что действовал по его указанию. Аманьё был обвинён в заговоре, но за него вступился земляк — папа Иоанн XXII, и обвинение сняли.

В 1323 году Аманьё по не известной причине оказался в парижской тюрьме (возможно - за то, что занимался разбоями). Благодаря Иоанну XXII получил достаточно мягкое наказание — два года службы во французском отряде крестоносцев в королевстве Кипр. Папа написал для него рекомендательные письма королю и коннетаблю Кипра (март 1324).

В 1328 году, после смерти отца, Аманьё д’Астарак вступил в управление наследственным графством. Но уже в 1330 году он умер, и графом Астарака стал его сын Сантюль IV (под опекой матери).

Вдова Аманьё Сесиль де Комменж вторым браком вышла замуж за Джованни Монферратского.

Примечания

Литература 
 Documents pontificaux sur la Gascogne d'après les archives du Vatican: Pontificat de Jean XXII (1316-1334). Louis Guérard H. Champion, 1896 - Всего страниц: 252

Ссылки 
 http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/viewFile/278162/366008 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/gasccent.htm#_Toc493834607 

графы Астарака
Правители Европы XIV века